Slovo Alavité je arabského původu a má několik významů, které vznikly historicky odvozením od jména Alí:
 Alavité (sekta) – islámská sekta na Blízkém východě vzniklá v 9. století
 Alawité – marocká dynastie, známá též pod francouzským přepisem Alaouites.